Киров () град је у Русији и административни центар Кировске области. Некадашња имена града су Вјатка и Хлинов. Према попису становништва из 2010. у граду је живело 473.668 становника. Град је добио име по једном од вођа бољшевика, једно време и утицајнијег од Стаљина, Сергеју Кирову.

Географија 

Површина града износи 169,73 km².

Клима

Становништво 
Према прелиминарним подацима са пописа, у граду је 2010. живело 473.668 становника, 16.090 (3,52%) више него 2002.

Партнерски градови 
  Сједлице

Види још 
 Списак градова у Русији

Референце

Спољашње везе 

 

Киров